В парному розряді жіночого тенісного турніру IGA U.S. Indoor Championships 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Патті Фендік і Зіна Гаррісон виграли титул, у фіналі перемігши пару Катріна Адамс і Манон Боллеграф 6–3, 6–2.

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Зіна Гаррісон (campioni)
 Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (фінал)

 Сенді Коллінз /  Рейчел Макквіллан (1-ше коло)
 Емі Фрейзер /  Хіракі Ріка (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

U.S. National Indoor Tennis Championships